Kvarnhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnhustjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (5,33 ha)
Kvarnhustjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kvarnhustjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (9,68 ha)
Kvarnhustjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,94 ha)
Kvarnhustjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn